Luxor Theater (Deventer), bioscoop van JT Bioscopen in Deventer
 Luxor Theater (Haarlem), een voormalige bioscoop in Haarlem
 Luxor Theater (Hoogeveen), bioscoop van JT Bioscopen in Hoogeveen
 Luxor Theater (Meppel), bioscoop van JT Bioscopen in Meppel
 Luxor Theater (Rotterdam)
 Oude Luxor Theater (Rotterdam), theater aan de Kruiskade in Rotterdam
 Nieuwe Luxor Theater (Rotterdam), theater op de Wilhelminapier in Rotterdam
 Luxor Theater (Steenwijk), bioscoop van JT Bioscopen in Steenwijk
 Luxor Theater (Zaltbommel), voormalige bioscoop aan de Gasthuisstraat in Zaltbommel
 Luxor Theater (Zutphen), filmtheater in Zutphen